Název Bílý Kámen má:
 Bílý Kámen, obec v okrese Jihlava
 Bílý Kámen (Podhořany u Ronova) – část obce Podhořany u Ronova v okrese Chrudim

Může se také jednat o horský vrchol nebo skálu:
 Bílý kámen (588 m) – vrchol v Úsovské hornatině
 Bílý kámen (1184 m) – horský vrchol v masivu Králického Sněžníku
 Bílý kámen (Strážná) – skála na kopci Strážná v Oderských vrších ve Vojenském újezdu Libavá
Bílý kámen – kopec nad Plazským potokem, který se nachází v Oderských vrších ve Vojenském újezdu Libavá mezi Hermesovým Mlýnem a Smolonou.

nebo může jít o název dalších míst a akcí:
 Bílý Kámen (diskotéka) – diskotéka a kemp u Máchova jezera
Bílý kámen – Cyklo-turistická akce v Oderských vrších ve Vojenském újezdu Libavá
nebo jiné

 Bílý kámen – jiný název pro vápenec

Externí odkazy